Mineral Wells ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mineral Wells (Mississippi)
 Mineral Wells (Tennessee)
 Mineral Wells (Texas)
 Mineral Wells (West Virginia)